Военна академия може да се отнася за:
 Военна академия „Георги Раковски“, София (1912)
 Военно-космическа академия „А. Можайски“, Санкт Петербург (1712)
 Торинска военна академия (1732)
 Военна академия на Съединените щати, Уест Пойнт (1802)
 Пруска военна академия, Берлин (1810-1915)
 Военна академия на бронетанковите войски „Р. Малиновский“, Москва (1932-1998)
 Кралска военна академия Сандхърст, Бъркшър (1947)
 Военна академия на Република Беларус, Минск (1995)

Вижте също 
 Военномедицинска академия (пояснение)